Мандаджиева може да се отнася за:

 Пенка Мандаджиева (р. 1922), българска актриса
 Невяна Мандаджиева (р. 1941), българска актриса

Вижте също 
 Мандаджиев